Thomas ou Tom Humphries sont des noms pouvant désigner:

, journaliste sportif et colonniste irlandais
, auteur et professeur américain

Voir aussi

Humphries, Thomas